Аль-Файед — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Аль-Файед, Доди (1955—1997) — продюсер, погибший в автокатастрофе вместе с принцессой Дианой и водителем Анри Полем.
 Аль-Файед, Мохаммед (род. 1933) — египетский предприниматель, владелец футбольного клуба «Фулхэм».